Buicești se poate referi la:

 Buicești, Mehedinți
 Buicești, Olt